Příjmení Bolden nese více různých osobností:

 Buddy Bolden (1877–1931) – americký kornetista, označovaný za zakladatele jazzu.
 Charles Bolden (* 1946) – americký astronaut
 Jonah Bolden (* 1996) – australský basketbalista

Externí odkazy